Кейдж () — англійське прізвище.

Відомі носії 
 Девід Кейдж (, справжнє ім'я ; 1969) — французький сценарист, геймдизайнер, музикант.
 Джон Кейдж (; 1912—1992) — американський композитор і теоретик музики.
 Джонні Кейдж () — персонаж серії ігор Mortal Kombat.
 Майкл Кейдж (; нар. 1962) — американський баскетболіст, форвард і центровий.
 Ніколас Кейдж (; нар. 1964) — американський актор.

Див. також 
 Кейдж Бейкер

Англійські прізвища